Deadlock steht für:
 Deadlock, Fachbegriff aus der Systemtheorie
 Deadlock (Band), deutsche Metalband
 Deadlock (Computerspiel), rundenbasiertes Strategiespiel für den Computer von Accolade
 Deadlock (Eisenbahn), wenn sich Züge gegenseitig blockieren
 Deadlock (Informatik), Fachbegriff aus der Informatik

Filme:
 Deadlock (1931), britischer Kriminalfilm, gehört zu den verschollenen Filmen
 Deadlock (1943), britischer Kriminalfilm
 Deadlock (1969), Pilotfilm der US-TV-Kurzserie The Bold Ones: The Protectors mit Leslie Nielsen
 Deadlock (1970), deutscher Spätwestern
 Deadlock, amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1991, siehe Wedlock